MCF steht für:
 MacDill Air Force Base (IATA-Code), US-amerikanische Luftwaffenbasis in Florida
 Meta Content Framework, eine Computersprache
 Mindola Clastic Formation, eine lithostratigraphische Gesteinseinheit im zentralafrikanischen Copperbelt
 Monegassischer Franc (ISO-4217-Code), ehemalige Währung von Monaco

Mcf steht für:
 Thousand Standard Cubic Feet, siehe Barrel #Gas

mcf steht für:
 Matsés (ISO-639-3-Code), Pano-Sprache in der brasilianisch-peruanischen Grenzregion

Abkürzung